Ве́рхний Суска́н — село в Ставропольском районе Самарской области. Административно входит в сельское поселение Ташёлка.

История 
Село основано в первой половине XVIII века. Располагалось в верховьях реки Сускан. 

По названию престола местной церкви называлось также Благовещенское или Благовещенская слобода. Церковь была уничтожена в годы Советской власти. 

В 1780 году, при создании Симбирского наместничества, Слобода Благовещенская Сускан тож, при речке Сускане, крещеной мордвы,

ясашных крестьян, вошла в состав Ставропольского уезда.

С 1796 года — в Симбирской губернии.

В 2008 году началось строительство нового храма.

После появления Куйбышевского водохранилища река Сускан превратилась в Сусканский залив, село было частично перенесено на новое место.

Население

Уроженцы 

В Верхнем Сускане родился, жил и работал Алексей Андреевич Абдалов — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

Примечания

Ссылки 
 Самарская топонимика
 Храм в честь святых бессребреников Космы и Дамиана

Населённые пункты Ставропольского района